Терон — фамилия:

 Терон, Дани (1872—1900) — бурский офицер-разведчик, герой Второй англо-бурской войны.
 Терон, Шарлиз (род. 1975) — американская модель и киноактриса южноафриканского происхождения.
 Терон, Эктор (1772 — 1812) — французский военный деятель.

См. также 
 Террон
 Терян
 Ферон